Столкновение в аэропорту Тулы — авиационная катастрофа, произошедшая в среду 26 марта 1952 года в Тульском аэропорту.

Катастрофа 
Военно-транспортный самолёт должен был выполнить рейс из Тулы в Берлин, а на его борту находились 34 слушателя Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. В это же время в Тульский аэропорт на промежуточную посадку заходил авиалайнер (по некоторым данным, Ли-2, либо Ил-12) который выполнял пассажирский рейс из Одессы в Москву. Но во время посадки пассажирский самолёт выкатился с полосы и врезался в военный самолёт, после чего возник пожар, уничтоживший обе машины. Точное число погибших неизвестно, по некоторым данным оно составило не менее 70 человек. На тот момент это была крупнейшая авиационная катастрофа в Советском Союзе.

Примечания 

События 26 марта
Март 1952 года
Столкновения авиалайнеров на земле
Авиационные происшествия в Тульской области
Авиационные происшествия в России 1952 года
Авиационные происшествия вследствие выкатывания за пределы ВПП
Авиационные происшествия Министерства гражданской авиации СССР
Авиационные происшествия ВВС СССР
История Тулы
Транспорт Тулы
1950-е годы в Тульской области